Зерцало — середньовічний дидактичний жанр
 Зерцало богословії, «Зерцало Богословії» — стародрук. Автор і видавець — Кирило Транквіліон-Ставровецький; видав у власній пересувній друкарні в Почаєві 12 березня 1618.
 Саксонське зерцало (лат. Speculum Saxonum, нім. Sachsenspiegel) — німецький середньовічний збірник правових норм.
 Швабське зерцало () — німецький середньовічний збірник правових норм складений у Аугсбурзі в 1275 році на основі «Саксонського зерцала».
 Зерцало (обладунок), Зерцало — кругла деталь захисного натільного обладунку, призначена для прикриття грудей чи живота воїна.
 Велике Зерцало — збірка повчальних оповідань, притч, анекдотів, запозичених із зх.-європ. житійної літ., апокрифів і фольклору.

Посилання 
 Зерцало  //